Суховерхівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Суховерхівська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Суховерхівська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район